Afghani steht für:

 Afghani, die afghanische Währung

Afghani ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Dschamal ad-Din al-Afghani, islamischer Philosoph
 Jamila Afghani (* 1976), afghanische Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin